Villefranche (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
  Villefranche (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje